Osoby o tym nazwisku:
 Christian Stebler – szwajcarski biegacz narciarski
 Peter Stebler – szwajcarski wioślarz